El término Caile puede referirse:

En música 

 Caile (canción de Tito el Bambino)
 Caile (canción de Luar La L)